Krajina è un termine che indica una zona di frontiera in varie lingue slave. 
Krajina – regione storico-geografica della Croazia popolata dalla minoranza serba, già parte della Frontiera militare asburgica (XVI sec. – 1882) e della Repubblica Serba di Krajina (1991-1995)
Kninska Krajina – regione storico-geografica dell'hinterland della Dalmazia croata (Zagora), attorno alla città di Tenin (Knin in croato)
Bosanska Krajina – regione storico-geografica della Bosnia ed Erzegovina (già nota come Croazia turca)
Julijska Krajina – nome slavo della Venezia Giulia
Timočka Krajina – regione geografica della Serbia orientale, popolata dalla minoranza valacca
Arcidiocesi di Craina – sede titolare soppressa della Chiesa cattolica

Per le loro connessioni storico-culturali, la Krajina croata e la Krajina bosniaca sono anche note collettivamente come "le Krajine".